La detentrice del titolo Mary Browne ha battuto nel challenge round Dorothy Green 6-2, 7-5.

Tabellone

Challenge round

Torneo preliminare

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1913